Pedro de Valdivia puede referirse a los siguientes artículos:

Personas 
 Pedro de Valdivia (1497-1553), militar y conquistador español.

Arte

Arquitectura 
 Pedro de Valdivia 14, edificio de la ciudad de Madrid, España.
 Puente Pedro de Valdivia, .

Cine 
 Cine Pedro de Valdivia, antigua sala de cine de la ciudad de Santiago, Chile.

Escultura 
 Estatua ecuestre de Pedro de Valdivia, escultura ubicada en la ciudad de Santiago, Chile.

Educación 
 Universidad Pedro de Valdivia, establecimiento de educación superior chileno.
 Preuniversitario Pedro de Valdivia, institución educacional chilena.

Toponimia 
 Pedro de Valdivia, sector de la ciudad de Temuco, Chile.
 Pedro de Valdivia Norte, barrio de la ciudad de Santiago, Chile.
 Oficina salitrera Pedro de Valdivia, poblado chileno.

Transporte

Arterias viales 
 Pedro de Valdivia, avenida de la ciudad de Santiago, Chile.
 Ciclovía Pedro de Valdivia, carril para bicicletas en Santiago de Chile.
 Pedro de Valdivia, avenida de la ciudad de Temuco, Chile.
 Calle de Pedro de Valdivia, arteria vial de Madrid, España.

Aviación 
 Aeropuerto Pedro de Valdivia, de la comuna de María Elena, Chile.

Ferrocarriles 
 Pedro de Valdivia, estación del Metro de Santiago, Chile.

Urbanismo 
 Pedro de Valdivia, plaza de la ciudad de Santiago, Chile.